Gjuteriet (finska: Valimo), 1949–1976 Strömberg efter den närbelägna Strömbergs fabrik, är en järnvägsstation öppnad 1 december 1949 och belägen i Sockenbacka företagsområde, västra Helsingfors, längs Kustbanan. Till omkring år 1990 stannade tåg vid Gjuteriet endast vid behov (för transport av personer till eller från industriområdet). Stationen byggdes om från grunden, och öppnades på nytt den 16 oktober 2000, med anledning av utbyggnaden av fyrspår mellan Alberga och Helsingfors centralstation.

Numera trafikeras Gjuteriet dagtid av närtågslinje A mellan Alberga och Helsingfors, och nattid av nattlinje L mellan Helsingfors och Kyrkslätt.

Galleri

Referenser

Externa länkar

Järnvägsstationer i Helsingfors
Järnvägsstationer invigda 1949
Sockenbacka
1949 i Finland